Lista över de största städerna i delstaten Madhya Pradesh.

Källor

 
Städer i Madhya Pradesh
Listor med anknytning till städer